Tuzla kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Tuzla, ort i Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Općina Tuzla, kommun, Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Tuzla (flygplats),

Cypern 

 Égkomi (ort), Eparchía Ammochóstou,

Ukraina 
 Tuzla (ö), ö tillhörande den Autonoma republiken Krim inom Ukraina, nu annekterad av den Ryska federationen

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Cypernförgreningar